Nasz Nowy Dom (deutsch: Unser neues Zuhause) ist eine Dokutainment-Sendung des polnischen Senders Polsat. Die Sendung wird von Katarzyna Dowbor moderiert und seit dem 29. September 2013 ausgestrahlt.

Handlung 
In jeder Episode werden von Katarzyna Dowbor und dem Team in 6 Tagen Häuser oder Wohnungen von polnischen Familien renoviert. Die Eigentümer werden in dieser Zeit in einen Urlaub geschickt. Am Ende wird dann gezeigt, wie die Eigentümer in die renovierte Wohnung zurückkehren. 2017 geriet die Sendung in die Schlagzeilen, als die Wohnung einer arbeitslosen Sozialhilfeempfängerin renoviert wurde.

Architekten 
 Martyna Kupczyk (seit Staffel 1)
 Maciej Piertkiewicz (seit Staffel 5)
 Wojciech Strzelczyk (seit Staffel 13)
 Marta Kołdej (seit Staffel 17)

Staffelübersicht

Siehe auch 
 Unser neues Zuhause
 Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website (polnisch)

Fernsehsendung (Polen)
Doku-Soap
Fernsehsendung der 2010er Jahre